Dobra se poate referi la:

 Locuri:
 În Austria:
 Neuhaus am Klausenbach (, )
 În Cehia:
 Dobrá, o localitate în regiunea Silezia-Moravia
 În Polonia:
 Dobra, oraș în voievodatul Pomerania de Vest
 În România:
Dobra, localitate în județul Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Dobra, localitate în județul Mehedinți
Dobra (), localitate în județul Alba
Dobra (, ), localitate în județul Hunedoara, reședința comunei cu același nume.
Dobra (), localitate în județul Mureș
Dobra (), localitate în județul Satu Mare

 În Slovacia:
 Dobrá, localitate în regiunea Košice

 Dobra, moneda natională din São Tomé și Principe ()

 Nume de familie:
 Anica Dobra
 Petru Dobra

Altele 
 Râul Dobra (dezambiguizare)
 Dobran, nume de familie
 Dobraia, sat în județul Caraș-Severin
 Dobrana, sat în județul Gorj
 Dobrawa, prințesă boemiană din dinastia Přemyslid
 Dobrada, oraș în São Paulo (SP), Brazilia

Vezi și 

 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)

 Dobrușa (dezambiguizare)

 Dobrotești (dezambiguizare)

 Dobrzyń (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime maghiare
Toponime slave
Nume de familie ungurești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie slave